Jméno a příjmení Jan Morávek nosí více osob:

 Jan Morávek (historik) (1887–1960) – český historik a archivář
 Jan Morávek (spisovatel) (1888–1958) – český spisovatel
 Jan Morávek (herec) – český herec
 Jan Morávek (fotbalista) (* 1989) – český fotbalista